Il singolare del torneo di tennis Indonesia Open 1993, facente parte del WTA Tour 1993, ha avuto come vincitrice Yayuk Basuki che ha battuto in finale Ann Grossman 6–4, 6–4.

Teste di serie 

 Yayuk Basuki (campionessa)
 Ann Grossman (finale)
 Nicole Arendt (semifinali)
 Michelle Jaggard-Lai (semifinali)

 Assente
 Assente
 Kristie Boogert (quarti di finale)
 Katarina Studenikova (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Indonesia Open 1993